Ругіле Мілейшіте (11 травня 1988) — литовська плавчиня.
Учасниця Олімпійських Ігор 2008 року.

Посилання 
 Ругіле Мілейшіте на Olympedia.org
 Ругіле Мілейшіте на Sports-Reference.com

Примітки 

Народились 1988
Литовські плавчині
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2008
Спортсмени Каунаса
Плавчині вільним стилем